Iunit (auch Junit) steht für:

 Iunit (Armant), altägyptische Göttin aus Armant
 Iunit (Heliopolis), altägyptische Göttin aus Heliopolis

Siehe auch:
 JUnit, Java-Test-Framework
 Unit